Osoby o tym nazwisku:
 Ekrem Kryeziu – albański reżyser filmowy i telewizyjny, dramaturg
 Eqrem Kryeziu – kosowski polityk
 Vijona Kryeziu – kosowska lekkoatletka